Şamlı – centro abitato del distretto di Qəbələ, in Azerbaigian
 Şamlı – centro abitato del distretto di Zəngilan, in Azerbaigian